

Муніципалітети у Франції 
 Лам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Лам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром

Інше 
 Лам (літера) — арабська літера.
 Керрі Лам (, 13 травня 1957) — китайський політик, голова адміністрації Гонконгу з 1 липня 2017 року.
 Балінт Лам (, 1992) — угорський борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату Європи, бронзовий призер Універсіади.